Сан-Надзаро () может означать:

 Сан-Надзаро — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Беневенто.
 Сан-Надзаро-Валь-Каварнья — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Комо.
 Сан-Надзаро-Сезия — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Новара.